České příjmení Mikolášek nosí více různých osobností:

 Bohdan Mikolášek (* 1948) – folkový písničkář
 František Mikolášek (1924–2014) – český spisovatel a historik
 František Mikolášek (pedagog) (1860–1943) – český učitel, regionální historik a kartograf
 Jan Mikolášek (1887–1973) – český léčitel a znalec bylin

Související články 
 Mikulášek

Česká příjmení